Lynn puede hacer referencia a:

Localidades y divisiones administrativas

Reino Unido 
 King's Lynn, una ciudad en el condado de Norfolk, al este de Inglaterra;

Estados Unidos 
 Lynn, un pueblo  en el condado de Winston en el estado de Alabama, Estados Unidos;
 Lynn (Arkansas), un pueblo  en el condado de Lawrence en el estado de Arkansas, Estados Unidos;
 Lynn (Colorado), un lugar en el condado de Las Ánimas en el estado  de Colorado, Estados Unidos;
 Lynn (Indiana), un pueblo en el condado de Randolph en el estado de Indiana, Estados Unidos;
 Lynn, una ciudad en el condado de Essex en el estado de Massachusetts, Estados Unidos;
 Lynn (Wisconsin), un pueblo en el condado de Clark en el estado de Wisconsin, Estados Unidos;

otros 
 Lynn, una isla deshabitada de Groenlandia.

Personas 
 Gina Lynn, actriz porno estadounidense;
 Loretta Lynn, cantante de música country;
 Lynn Anderson, cantante y música estadounidense;
 Lynn Redgrave, actriz estadounidense de origen británico;
 Lynn Margulis, bióloga estadounidense, responsable de la teoría endosimbiótica;
 Lynn Okamoto, mangaka japonesa;
 Lynn, actriz de voz japonesa.